Szamasz-belu-usur – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Szamasz-belu-usur (gubernator Kalchu) – asyryjski dostojnik za rządów Salmanasara III (858–824 p.n.e.)
 Szamasz-belu-usur (gubernator Arzuhiny) – asyryjski dostojnik za rządów Sargona II (722–705 p.n.e.)